Tempête Football Club é um clube de futebol do Haiti, localizado em Saint-Marc, Haiti. O clube foi fundado em 1970 e compete na primeira divisão do Haiti, Ligue Haïtienne. Casa de campo da Tempête é Parc Levelt em Saint-Marc.

Titulos
  Ligue Haïtienne:5 (1992, 2008, 2009, 2010, 2011)

  Coupe d'Haiti:1 (2005)

Clubes de futebol do Haiti
Clubes de futebol fundados em 1970